ERO steht als Abkürzung für:

 Edelstahl-Rohrtechnik GmbH, Tochtergesellschaft der Westaflex
Enforcement and Removal Operations, Einheit der US-amerikanischen Polizei- und Zollbehörde
 Eugenics Record Office, Eugenikerbund in den USA vor dem Zweiten Weltkrieg
 European Radiocommunications Office, Komitee der CEPT
 European Regional Organisation der FDI World Dental Federation (Zahnärzteweltverband)
 Sun d’Or International Airlines (hebräisch: סאן דור), eine israelische Charterfluggesellschaft, Sitz in Tel Aviv und ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der El Al nach dem ICAO-Code (suspendiert)
 ERO (Waffe), Maschinenpistole der kroatischen Streitkräfte, Nachbau der Uzi

 
Ero steht für:
 Buckelspinnenfresser, eine Spinnengattung aus der Familie der Spinnenfresser (Mimetidae)
 Ero (Kantate), Kantate von Johann Simon Mayr 1793
 Ero der Schelm, komische Oper von Jakov Gotovac (Musik) und Milan Begovic (Libretto)
 Bischof von Lugo 924–941; siehe Liste der Bischöfe von Lugo
 ERO Gerätebau, Deutschlands einzigen Hersteller von Traubenvollerntern mit Sitz in Simmern/Hunsrück

Ero ist der Familienname folgender Personen:
 Ikponwosa Ero (* 1981), nigerianische Rechtsanwältin und Anwältin im Bereich der internationalen Menschenrechte sowie UN-Sachverständigen für Albinismus

ero steht für:
 „Liebe“, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern

Abkürzung